«Красное и чёрное» (хроника 1830 года) () — художественный фильм, поставленный режиссёром Клодом Отан-Лара по одноимённому роману Стендаля и выпущенный в 1954 году.

Сюжет 
Заседание суда по делу Жюльена Сореля. Обвиняемому предоставляется заключительное слово, в котором тот не просит милости, а обличает присутствующих в желании наказать его за низкое происхождение человека, взошедшего в избранное общество. Суд удаляется на совещание.

Несколько лет назад. Отец отвозит Жюльена на службу к господину де Реналь. Между мадам де Реналь и Жюльеном зарождаются отношения. Сорель проникает в её комнату, где и проводит ночь.

Мадам де Реналь настаивает на участии Жюльена в почётном карауле, что вызывает толки в городе и среди военных. Аббат Шелан возмущён красным мундиром Жюльена, переодевает в чёрные одежды и приводит на встречу с епископом. Во время службы Жюльен понимает, что первую роль в свете играет далеко не король, а епископ. Эти мысли приводят его в семинарию Безансона. Способствует этому и анонимное письмо на имя господина де Реналя, обличающее его супругу в измене.

В Париже Сорель входит в дом маркиза де ла Моль, секретарём которого он становится. На Жюльена обращает внимание дочь маркиза Матильда. Между молодыми людьми вспыхивает сложный роман с лазаньями на свидания через окно, презрением Матильды при свете дня и страстными ночами.

Духовник госпожи де Реналь надиктовывает ей письмо для маркиза, в котором она говорит о Жюльене как о карьеристе, который идёт на всё для достижения цели. Возмущённый Жюльен возвращается в Верьер, где во время службы в церкви дважды стреляет в госпожу де Реналь.

Сорель арестован и отказывается от исповеди. Одуматься и вернуться в лоно церкви его убеждают аббат Шелан и госпожа де Реналь, которая осталась жива и пошла на поправку.

Мадам де Реналь умирает через три дня после казни Жюльена, обнимая своих детей.

В ролях 
 Жерар Филип — Жюльен Сорель (дублирует Виктор Рождественский)
 Даниэль Дарьё — мадам Луиза де Реналь (дублирует Валентина Караваева)
 Антонелла Луальди — Матильда де ла Моль (дублирует Ирина Карташова)
 Жан Мартинелли — господин де Реналь (дублирует Борис Баташев)
 Жан Меркюр — маркиз де ла Моль (дублирует Борис Плотников)
 Андре Брюно — аббат Шелан (дублирует Константин Нассонов)
 Антуан Бальпетр — аббат Пиррар (дублирует Владимир Соловьёв)
 Александр Риньо — отец Жюльена Сореля (дублирует Яков Беленький)
 Анна-Мария Сандри — Элиза (дублирует Евгения Тэн)
 Мирко Эллис — Норбер де ла Моль
 Сюзанн Ниветт — маркиза де ла Моль
 Пьер Журдан — граф Альтамира
 Жак Варенн — судья (дублирует Ростислав Плятт)
 Жорж Декриер
 Робер Берри

Съёмочная группа 
 Авторы сценария:
 Пьер Бост
 Жан Оранш
 Клод Отан-Лара
 Режиссёр: Клод Отан-Лара
 Оператор: Мишель Кельбер
 Композитор: Рене Клорек
 Звукооператор: Антуан Петижан
 Художник: Макс Дуи
 Продюсеры:
 Генри Дойчмейстер
 Джанни Хект Лукари

Премьеры 
  — 6 октября 1954 года состоялась французская премьера фильма в Париже.
  — итальянская премьера в прошла 12 октября 1955 года в Риме.
  — фильм демонстрировался в советском кинопрокате с 18 октября 1955 года

Призы и награды 
 Фильм «Красное и чёрное» в 1955 году был удостоен премии Французского синдиката кинокритиков как лучший фильм года

См. также 
 Красное и чёрное — роман Стендаля
 Красное и чёрное (фильм, 1976) ()
 Красное и чёрное (фильм, 1997) ()

Комментарии

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы Франции
Экранизации произведений Стендаля
Фильмы-драмы Италии